Nicolae Stanciu (né en 1973), footballeur roumain
Nicolae Stanciu (né en 1993), footballeur roumain